

Geografia
Brenta – comune della provincia di Varese 
Brenta – frazione del comune di Caldonazzo in provincia di Trento
Brenta – fiume del Trentino-Alto Adige e del Veneto
Dolomiti di Brenta o "Gruppo di Brenta" – gruppo montuoso del Trentino
Riviera del Brenta – area urbana della città metropolitana di Venezia che si estende lungo le rive del Naviglio del Brenta.

Persone
Andrea Brenta – patriota e condottiero italiano
Emilio Brenta – ammiraglio italiano
Mario Brenta – regista italiano

Trasporti
Brenta – fermata della linea M3 (gialla) della metropolitana di Milano

Altro
Brenta – tipo di gerla
Brenta – unità di misura volumetrica usata per il vino
Mala del Brenta – organizzazione criminale di stampo mafioso attiva principalmente nell'Italia nord-orientale